Wredestraße bezeichnet

 Wredestraße (Hannover), Straße im hannoverschen Stadtteil Südstadt
 Wredestraße (München), Hauptverkehrsstraße in der bayerischen Landeshauptstadt
 Wredestraße (Würzburg), nach dem Generalfeldmarschall Karl Philipp Fürst von Wrede benannte Straße in Würzburg